Le patronyme néerlandais Coster renvoie vers la profession de sacristain (nl: koster). Le mot vient du latin Custos.  ou Ceuster sont des variantes possibles.

En néerlandais et en flamand, le nom peut se décliner avec l'article : De Coster, De Koster, De Ceuster; éventuellement accolé Decoster, Dekoster, Deceuster.

Le nom peut également prendre le suffixe de filiation -s: Costers, Kosters, Ceusters, Kösters.

Variantes géographiques
Le nom germanique  a la même signification.

Le mot utilisé par les flamands de France est Coustre. Le mot désigne en outre le maître d'école (qui souvent était aussi le sacristain, sous l'ancien régime).

Patronyme

Coster 
Anne Vallayer-Coster (1744-1818), peintre française ;
Dirk Coster (1889–1950) physicien hollandais, découvreur de l'élément chimique Hafnium;
Dirk Coster (1887 - 1956), essayiste hollandais ;  
François Coster (ou de Costere) (1532-1619), jésuite belge ;
Laurens Janszoon Coster (vers 1370 – vers 1440), imprimeur hollandais ;
Nicolas Coster (né en 1933), acteur britannique ;
Nikolaj Coster-Waldau (né en 1970), acteur et scénariste danois ;
Salomon Coster

Divers 
 Transition Coster-Kronig, un cas particulier de  transition Auger.

Patronyme flamand
Patronyme néerlandais